La Copa Campeonato 1924, organizzata dalla Asociación Argentina de Football, si concluse con la vittoria del Boca Juniors. Come nella precedente edizione, alcuni incontri non furono disputati.

Classifica finale

Classifica marcatori

Note

Collegamenti esterni

Calcio nel 1924
Campionato argentino di calcio